He, símbol químic de l'heli
 HE o habitant equivalent, unitat de mesura utilitzada per a determinar la càrrega contaminant orgànica que tenen les aigües residuals
 HE, High Explosive  altament explosiu)
 He (kana) 
 He (lletra), cinquena lletra de l'alfabet hebreu .
 He (alfabet fenici), cinquena lletra de l'alfabet fenici 𐤄.
 HE, codi ISO 639-1 per l'idioma hebreu
 Emperadriu He (? - 189), emperadriu del període de la Dinastia Han Oriental
 Dona Immortal He, o He Xiangu, un dels vuit Immortals del taoisme
 He (和) i He (合), col·lectivament coneguts com a 和合二仙 (He-He er xian, "Dos immortals He"), dos taoistes immortals coneguts com "Immortals d'Harmonia i Unitat"
 Comtat He, Anhui, Xina
 riu He o Hejiang afluent del riu Xi a Guangxi i Guangdong
 He, nom xinès per al riu Groc